Райт () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

А 
 Райт, Алдер (1844—1894) — английский химик.
 Райт, Алома (род. 1950) — американская актриса.

Б 
 Братья Райт — изобретатели самолета.
 Райт, Бейли (род. 1992) — австралийский футболист.
 Райт, Берни (род. 1979) — коста-риканский футболист.
 Райт, Бетти Рен (1927—2013) — американская детская писательница.
 Райт, Билли (1924—1984) — английский футболист.
 Райт, Билс (1879—1961) — американский теннисист.
 Райт, Бонни (род. 1991) — английская актриса.
 Райт, Брэд (род. 1961) — канадский продюсер, сценарист и актёр.

Г 
 Райт, Гильермо (1872—1949) — мексиканский игрок в поло.
 Райт, Горацио (1820—1899) — американский инженер и генерал армии Союза во время гражданской войны в США.

Д 
 Райт, Делон (род. 1992) — американский баскетболист.
 Райт, Денис (1911—2005) — британский дипломат.
 Райт, Джеймс (1874—1961) — шотландский учёный и инженер в General Electric.
 Райт, Джеймс (род. 1990) — канадский хоккеист.
 Райт, Джекки (1905—1989) — ирландский комедийный актёр.
 Райт, Дженни (род. 1962) — американская актриса.
 Райт, Джереми (род. 1972) — британский юрист и политик.
 Райт, Джессика Мэдисон (1984—2006) — американская актриса и фотомодель.
 Райт, Джеффри (род. 1965) — американский актёр и продюсер.
 Райт, Джим (1922—2015) — американский государственный деятель, спикер Палаты представителей США.
 Райт, Джо (род. 1972) — американский кинорежиссёр.
 Райт, Джо (род. 1992) — новозеландский гребец.
 
 
 Райт, Джош (род. 1989) — английский футболист.
 Райт, Дирк (род. 1947) — немецкий композитор и педагог.
 Райт, Дорелл (род. 1985) — американский баскетболист.
 Райт, Дэйв (1905—1955) — шотландский футболист.
 Райт, Дэйл (1938—2007) — американский музыкант, певец.
 Райт, Дэнни — джазовый исполнитель, пианист и композитор.

З 
 Райт, Зак (род. 1985) — американский баскетболист.

И 
 Райт, Иан (род. 1961) — новозеландский гребец.
 Райт, Иан (род. 1963) — английский футболист.
 Райт, Ирвинг (Irving S. Wright) — американский врач.

К 
 Райт, Кевин (род. 1995) — сьерра-леонский футболист.
 Райт, Клиффорд (1927—2014) — канадский политик, мэр Саскатуна (1976—1988), офицер ордена Канады (1998).
 Райт, Крейг Милтон (род. 1944) — американский музыковед.
 Райт, Криспин (род. 1942) — британский философ.
 Райт, Кристофер (1570—1605) — английский заговорщик.
 Райт, Куинси (1890—1970) — американский политолог.
 Райт, Кэмпбелл (род. 2002) — новозеландский биатлонист.
 Райт, Кэррол Дэвидсон (1840—1909) — американский статистик, почетный член Академии наук в Санкт-Петербурге.
 Райт, Кэти (род. 1981) — американская актриса.

Л 
 Райт, Лонни (1945—2012) — американский профессиональный баскетболист и игрок в американский футбол.
 Райт, Лора (род. 1970) — американская актриса мыльных опер.
 Райт, Лоренцен (1975—2010) — американский профессиональный баскетболист.
 Райт, Лоуренс (род. 1947) — американский писатель, журналист и педагог, сценарист.
 Райт, Люк Эдвард (1846—1922) — американский политик, военный министр США.

М 
 Райт, Майк (род. 1990) — американский бейсболист.
 Райт, Майкл (род. 1922) — сингапурский хоккеист на траве.
 Райт, Макс (1943—2019) — американский актёр.
 
 Райт, Марти (псевдоним Бугимен, род. 1964) — американский рестлер.
 Райт, Маурисио (род. 1970) — коста-риканский футболист.
 Райт, Моника (род. 1988) — американская баскетболистка.

Н 
 Райт, Н'Буш (род. 1970) — американская актриса.
 Райт, Невилл (род. 1980) — канадский бобслеист.
 Райт, Николас Томас (род. 1948) — англиканский епископ.

О 
 Райт, Оливер (1922—2009) — британский дипломат.

П 
 Райт, Памела (Пэм) — английская кёрлингистка.

Р 
 Райт, Ральф (1908—1983) — американский сценарист, режиссёр и актёр озвучивания, работавший на студии Дисней.
 
 Райт, Роберт (род. 1957) — американский социобиолог.
 Райт, Робин (род. 1966) — американская актриса.
 Райт, Роджер Робинсон (род. 1974) — американский пианист и игрок в скрэббл.
 Райт, Рон (политик) (1953—2021) — американский политик.
 Райт, Рональд (род. 1971) — американский боксёр.

С 
 Райт, Саймон (род. 1963) — английский барабанщик.
 Райт, Сара (род. 1983) — американская актриса и фотомодель.
 Райт, Сильвия (1917—1981) — американская писательница, журналистка и редактор.
 
 Райт, Сьюэл (1889—1988) — американский генетик, эволюционист и статистик.

Т 
 Райт, Таниша (род. 1983) — американская баскетболистка.
 Райт, Тереза (1918—2005) — американская актриса.
 Райт, Тим — американский кёрлингист.
 Райт, Том — американский кёрлингист.
 
 Райт, Томми (род. 1944) — английский футболист.
 Райт, Тревор (род. 1982) — американский актёр.
 Райт, Тэнди (род. 1970) — австралийская актриса кино и телевидения.

У 
 Райт, Уилл (род. 1960) — американский разработчик и дизайнер компьютерных игр.
 Райт, Уиллард Хантингтон (псевдоним Стивен Ван Дайн; 1888—1939) — американский журналист, искусствовед и художественный критик.
 Райт, Уильям (1830—1889) — британский семитолог.
 Райт, Уильям Хэммонд (1871—1959) — американский астроном.

Ф 
 Райт, Филемон (1760—1839) — американский предприниматель, основатель г. Гатино (Квебек).
 Райт, Фред (род. 1999) — британский трековый и шоссейный велогонщик.
 Райт, Фридерик Адам (1869—1946) — английский филолог-классик и переводчик.
 Райт, Фрэнк Ллойд (1867—1959) — американский архитектор.

Х 
 Райт, Хаджи (род. 1998) — американский футболист.
 Райт, Хорхе Эдуардо (1922—2005) — аргентинский миколог.

Ч

Ш 
 Райт, Шели (род. 1970) — американская певица.
 Райт, Шерика (род. 1981) — американская баскетболистка и тренер.

Э 
 Райт, Эдвард (1561—1615) — английский математик и астроном.
 Райт, Эдгар (род. 1974) — британский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Райт, Элисон (род. 1976) — англо-американская актриса.
 Райт, Эмброуз (1826—1872) — американский юрист, политик и генерал армии Конфедерации.
 Райт, Эндрю Бакворт (1895—1971) — британский колониальный офицер, губернатор Гамбии, Кипра.
 
 Райт, Эшли (род. 1987) — английский игрок в снукер.

Составные фамилии 
 Бартон-Райт, Эдвард Уильям (1860—1951) — британский инженер и предприниматель.
 Макдональд-Райт, Стэнтон (1890—1973) — американский художник.
 Райт-Филлипс, Шон (род. 1981) — английский футболист.
 Хэмпстед-Райт, Айзек (род. 1999) — английский актёр.

Псевдонимы 
 Рита Райт-Ковалёва (1898—1988) — советская переводчица.

Вымышленные персонажи 
 Барбара Райт — героиня британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто».
 Феникс Райт — главный герой серии игр «Ace Attorney». См. также 
 Райт